Stati Uniti d'America
Friendsville – città della Contea di Garrett, Maryland
Friendsville – borough della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
Friendsville – città della Contea di Blount, Tennessee